Телушкин (Телушкина):

 Телушкин, Пётр (?—1833) — кровельный мастер
 Телушкин, Джозеф (род. 1948) — раввин современного ортодоксального направления, лектор и писатель